Australian Open 2021 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 8-21 februarie 2021. A fost a 109-a ediție a Australian Open și cea de-a 53-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2021. Inițial a fost programat pentru 18-31 ianuarie 2021, dar a fost amânat cu trei săptămâni până în februarie din cauza pandemiei COVID-19. Evenimentul a făcut parte din Turul ATP 2021 și Turul WTA 2021.

La 30 ianuarie 2021, ministrul sportului Martin Pakula a anunțat că numărul spectatorilor va fi limitat la 30.000 pe zi în cea mai mare parte a turneului, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din capacitatea normală a spectatorilor. Prezența efectivă a fost în general sub acest număr, cu o participare totală de 98.512 spectatori în primele 10 zile ale turneului. Ultimele cinci zile ale turneului au avut până la 25.000 de spectatori pe zi din cauze noilor restricții impuse de pandemie.

Câștigători
Sârbul în vârstă de 33 de ani și numărul unu mondial, Novak Djoković, a câștigat pentru a treia oară consecutiv la simplu masculin, ridicându-și recordul istoric la nouă titluri la Australian Open. Această victorie reprezintă al 18-lea titlu de Grand Slam din întreaga carieră, apropiindu-se de marii lui rivali, Roger Federer și Rafael Nadal, amândoi cu câte 20 de titluri majore. De asemenea, a egalat recordul lui Nadal de șase turnee de Grand Slam pe care le-a câștigat după vârsta de 30 de ani. 

Simplul feminin a fost câștigat de numărul trei mondial, japoneza Naomi Osaka, care a repetat astfel performanța din sezoanele 2018 și 2019, când trofeul de la US Open a fost urmat de un triumf la Australian Open. Ea a câștigat al patrulea Grand Slam din carieră. 

Dublul masculin a fost câștigat de perechea croato-slovacă Ivan Dodig și Filip Polášek, care i-au învins în finală campionii en-titre Rajeev Ram și Joe Salisbury. Dodig a câștigat cel de-al 16-lea titlu de dublu în ATP Tour și al doilea Grand Slam de dublu masculin. Polášek a devenit primul slovac care a ajuns în finala de dublu de Grand Slam. El a marcat al cincisprezecelea triumf la dublu din turul ATP și primul dintre turneele Big Four.

Belgiana Elise Mertens și bielorusa Arina Sabalenka au devenit campioane la dublu feminin. Ele au câștigat al cincilea trofeu comun și al doilea de Grand Slam după US Open 2019. Titlul le-a asigurat o schimbare în premieră pe primele două locuri în clasamentul WTA la dublu. Sabalenka a devenit noul număr unu mondial.

Perechea ceho-americană Barbora Krejčíková și Rajeev Ram au câștigat trofeul de dublu mixt, repetând triumful din 2019. În plus, Krejčíková a dominat și anul 2020 și a devenit prima femeie de la Margaret Court din 1965 care a triumfat de trei ori la rând.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Câte 2.000 de puncte au fost acordate câștigătorilor titlurilor la simplu masculin și feminin. Finalistul la masculin a primit 1.200 de puncte, iar la feminin 1.300 de puncte.

Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Premii în bani
Premiul total al Australian Open pentru 2021 a crescut până la suma de 71.500.000 A$.

*pe echipă

Note

Referințe

2021
2021 în tenis
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021